Бутрій Дмитро Стефанович (* 1973) — т.в.о. голови Херсонської обласної державної адміністрації з 12 квітня до 11 червня 2019 року.
 Бутрій Ігор Васильович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки 

українські прізвища